Louis Mazetier ist der Name folgender Personen:

* Louis Mazetier (Maler) (1888–1952), französischer Maler und Grafiker 
 Louis Mazetier (Pianist) (* 1960), französischer Pianist